Токмово — село в Ковылкинском районе Мордовии, административный центр Токмовского сельского поселения.

История 
Название-антропоним: по фамилии землевладельцев Токмовых (Токмоковых). В «Списке населённых мест Пензенской губернии» (1869) Токмово — село владельческое из 296 дворов Инсарского уезда.

В начале 1930-х гг. был образован колхоз «Заря коммуны», с 1960 г. — отделение колхоза «Россия» (с. Кочелаево), с 1997 г. — СХПК «Союз». В современном селе — средняя школа, библиотека, Дом культуры, медпункт, отделение связи, 4 магазина. Возле Токмова — поселения бронзового века и эпохи средневековья.

География 
Расположено на р. Иссе в 11 км к востоку от города Ковылкино. Высота над уровнем моря — 146 м.

В 5 км к северу от села находится железнодорожная станция Токмово (в одноимённом посёлке) на линии Москва — Ульяновск.

Население 

Национальный состав — в основном русские (2001 г.).

Известные уроженцы 
Токмово — родина Героя Социалистического Труда М. С. Парецковой и хозяйственного руководителя И. Ф. Скворцова.

Примечания

Источник 
 Энциклопедия Мордовия, В. П. Лузгин.

Населённые пункты Ковылкинского района